Архистратиг Михаїл — вважається небесним покровителем Києва, тому в Києві встановлено кілька його скульптур:

 Архістратиг Михаїл (Кущ) — скульптура роботи Анатолія Куща. Встановлена ​​в 2002 у Києві на Майдані Незалежності, на Печерських воротах.
 Архістратиг Михаїл (Куровський) — скульптура роботи Георгія Куровського. Була встановлена ​​на Майдані Незалежності перед входом в Головпоштамт. У 2001 подарована Донецьку.
 Архістратиг Михаїл (Багаліка) — скульптура роботи Юрія Багаліки. Встановлена на будівлі банку «Аркада» по вулиці Інститутській.
 скульптура на Михайлівському Соборі

Багатозначні терміни